Plusieurs objets mathématiques sont qualifiés de semi-simples :
 les groupes semi-simples ;
 les modules semi-simples ;
 les algèbres semi-simples ;
 les algèbres de Lie semi-simples ;
 les matrices semi-simples.